Simalia — род неядовитых змей из семейства питонов. Обитают в Индонезии, Новой Гвинее и Австралии. Достигают длины 2—5,5 м.

Название Simalia (с неизвестной этимологией) предложил Джон Эдуард Грей в 1849 году для подрода рода Liasis, включавшего L. amethistina (ныне Simalia amethistina) и L. mackloti. В 1893 Джордж Альберт Буленджер объявил Simalia синонимом Python; позже его считали синонимом Liasis. В 2014 году Р. Грэм Рейнольдс присвоил название Simalia роду, в который выделил 7 видов рода Morelia по причине парафилетичности последнего.

Виды 
Род включает ряд видов, перенесённых из рода Morelia:
 
 
 
 
 
 
 

Положение Simalia oenpelliensis не совсем ясно; по многим морфологическим признакам этот вид занимает промежуточное положение между Simalia и Morelia.

Примечания 

Питоны